Er zijn meerdere personen met de naam Elisabeth Bertram:

 Lilibert (Luxemburgse tekstdichteres en radiopresentatrice)
 Die Kleine Elisabeth (Duitse peuter, te horen op Ralf Bendix' Babysitter-Boogie)
 Elisabeth Bertram (Oostenrijkse actrice)